Paul Garrigues
Docteur Popaul
Le Boucher#Distribution
Le Gorille vous salue bien#Distribution
Pénis